О его внуке см. Урусов, Василий Алексеевич (генерал-майор)
Князь Васи́лий Алексе́евич Уру́сов (ок. 1690 — ) — русский генерал-поручик, контр-адмирал из рода Урусовых. Участник создания Каспийской военной флотилии. В 1739—41 годах, командуя Оренбургской экспедицией, жестоко подавил восстание башкир.

Происхождение 
По рождению принадлежал к боярским кругам, отодвинутым с первых позиций при дворе петровскими преобразованиями. Родился в семье стольника Алексея Никитича Урусова и его жены Василисы Петровны, дочери окольничего П. А. Долгорукова. Внучатый племянник боярина Ф. С. Урусова, правнук воеводы Семёна Урусова. Старший брат — Григорий Урусов, комендант Петропавловской крепости.

Жизнь и служба 
В 1708 году отправлен с другими молодыми дворянами на стажировку в Соединённые провинции, откуда на военных кораблях ходил в Португалию и в Архангельск. «За скудностью в Амстердаме кораблей» в 1713 году переехал в Копенгаген, где поступил поручиком в датский королевский флот.

После возвращения в Россию (январь 1716) был командирован с поручиком Кожиным на восточные берега Каспийского моря для составления карты этого плохо известного русским края. В 1719 году занимался в Казани постройкой судов, на которых сплавился затем по Волге к Астрахани. В 1722 году наблюдал в той же Астрахани за строительством кораблей, с которыми принимал участие в персидском походе, включая блокаду Дербента и Баку.

После смерти Петра I князь Урусов заведовал Астраханским портом. В 1729 году подал прошение о переводе на Балтийский флот, которое было уважено. В 1730 году состоял в Московской адмиралтейской конторе, сначала советником, затем директором (с чином контр-адмирала). После вступления на престол Анны Иоанновны поставлен управлять Морской академией и школами.

В 1739 году Урусов сменил В. Н. Татищева в должности главного командира Оренбургской комиссии (с чином генерал-поручика). Провёл инспекцию заложенных Татищевым яицких крепостей. Правительство поручило Урусову принять в русское подданство Средний жуз, а заложенный в устье реки Ори «город Оренбург строить на Красной горе». Принимал в Орской крепости казахских ханов Аблая и Абдул-Махмета.

Главным мероприятием Урусова на Южном Урале стало «совершенное окончание бывших башкирских замешаний». Весной 1740 года во время переговоров с предводителями восставших, арестовал башкирских старшин Алдара, Сеитбая Алкалина и Емметя Бикеева. Они были отправлены Урусовым для суда и наказания в Мензелинск к начальнику Башкирской комиссии Л. Я. Соймонову. Восстание башкир было подавлено жестоко: 15 августа 1740 года около Оренбурга провёл публичную экзекуцию и казнь 122 участников восстания, а 17 сентября того же года в Сакмарском городке — 170 человек, у 301 были отрезаны уши и носы. Жёны и дети казнённых были насильно крещены и отданы в крепостную неволю офицерам и солдатам.

Также он занимался калмыцкими вопросами («возвращение калмыцкого владетеля Бая, убежавшего от хана Дондук-Омбы с его дочерью»). При нём татаро-калмыцкая школа продолжала составление лексикона и перевод книг с восточных языков.

Князь Урусов умер в Самаре от цинги 22 июля 1741 года и был похоронен в трапезной Казанского собора. Практически в то же самое время на Красной горе был во второй раз заложен Оренбург (ныне на этом месте село Красногор).

Семья 
Князь Урусов был женат дважды: с 1708 — на Прасковье Михайловне Собакиной (ум. 1714), дочери стольника; вторым браком с 1716 — на княжне Прасковье Петровне Долгорукой, внучке боярина М. Ю. Долгорукова. После смерти мужа она вернулась из Самары в Москву в сопровождении башкира Бигилича, который поселился у неё в доме под именем Елисея. Последнее упоминание о ней датируется 1761 годом, когда она продала свой двор в Москве князю А. А. Прозоровскому. Семья Василия Алексеевича и Прасковьи Петровны была большой (6 сыновей и 3 дочери), но весьма небогатой:
 Михаил (ум. 1795) — подполковник; у него сыновья Александр и Владимир.
 Сергей (1721—1755) — подпоручик.
 Алексей (1722—1796) — полковник; женат на младшей дочери графа Б. П. Шереметева.
 Прасковья (ум. 1793) — девица.
 Фёдор (1727—1793) — поручик, председатель Архангельской уголовной палаты.
 Александр (1729—1813) — генерал-майор.
 Анна (1731—1819) — жена капрала Ф. В. Зиновьева.
 Пётр (1733—1813) — московский губернский прокурор, основатель Петровского театра, у него сын Александр.
 Ирина (1734 — после 1756) — девица в 1756 году.

Примечания

Литература 
 Семенов В. Г., Семенова В. П. Губернаторы Оренбургского края. — Оренбургское книжное издательство, 1999. — С. 36—42.
 Насыров К. З., Аминов Р. Р. «Вся упомянутая Комиссия полагается на Вашу верность и искусство…» Главный командир Оренбургской комиссии адмирал В. А. Урусов. // Военно-исторический журнал. — 2022. — № 3. — С.34—45.

Родившиеся в XVII веке
Генерал-поручики (Российская империя)
Контр-адмиралы (Российская империя)
Оренбургские губернаторы
Умершие в Самаре
Василий Алексеевич
Персоналии, чья дата рождения не установлена